Алея Героїв — перелік скверів, парків та алей, що створені у населених пунктах України на честь Героїв різних періодів історії України.

Перелік

Алея Героїв у Кременчуці, у сквері імені Олега Бабаєва на честь Героїв Радянського Союзу
 Алея Героїв — сквер на території Деснянського району Чернігова
 Алея міст-героїв в Севастополі з встановленими пам'ятними знаками містам-героям, що простягається вздовж вулиці Леніна, поруч з будівлею Севастопольської міської адміністрації
 Алея Героїв Небесної Сотні — вулиця у Печерському районі міста Київ
 Алея Героїв Приірпіння на вулиці Котляревського міста Ірпінь, відкрита на честь місцевих воїнів, які загинули під час новітньої російсько-української війни (з 2014)
 Алея Героїв — меморіальний комплекс воїнів АТО/ООС (війни на сході України) на старому міському цвинтарі міста Полтава
 Парк Героїв у селі Оселя Яворівського району Львівської області, закладений 2014 року в пам'ять про Небесну Сотню та військовослужбовців Збройних сил України
 Алея Героїв Крут — вулиця у Печерському районі міста Києва
 Алея Слави — пішохідна доріжка вимощена тротуарною плиткою в смт Мангуш Маріупольського району Донецької області, відкрита під час святкування Дня Перемоги 9 травня 2010 року
 Алея Слави — меморіальний комплекс пам'яті захисників та визволителів міста Запоріжжя під час німецько-радянської війни, розташований у Вознесенівському районі міста.
 Алея Слави — меморіальний комплекс пам'яті Героям Чортківщини, загиблим у російсько-українській війні (з 2014) на сході України. Розташована в місті Чортків Тернопільської області.

Алея Слави (тат. Дан аллеясы) — площа в селищі Юдін Кіровського району Казані, Татарстан, відкрита в День Перемоги у 2006 році

Див. також 
 Алея Слави

Вулиці в Україні, названі на честь людей
Вулиці
Парки
Алеї